Ngindo bezeichnet:

 eine Ethnie in Tansania, siehe Ngindo (Volk)
 deren Sprache, siehe Ngindo (Sprache).